Abducted by the 80's è il quinto album in studio del gruppo musicale britannico Wang Chung, pubblicato il 5 ottobre 2010.

Tracce

CD 
Lato A

Lato B

Collegamenti esterni